Changshan Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Changshan (socken i Kina, Anhui), 
 Changshan (socken i Kina, Heilongjiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar